Allison Tolman (1981 -), actrice américaine ;
 Edward Tolman (1886 - 1959), psychologue américain ;
 Richard Tolman (1881 - 1948), physicien, physico-chimiste et cosmologiste américain ;
 Tim Tolman (1956 - 2021), joueur américain de baseball.